Sergej Boebka (atleet), vader
 Sergej Boebka (tennisser), zoon